Gibuti - Stato dell'Africa
Gibuti - città capitale dell'omonimo Stato
Gibuti - romanzo scritto da Elmore Leonard
"Il Gibuti" - soprannome del convoglio che impegnava la tranvia Pinerolo-Perosa Argentina